Randenbroek (park), een landgoed en park in Amersfoort
 Randenbroek (wijk), een wijk in Amersfoort, genoemd naar het landgoed